Банк Това́рищества П. М. Рябуши́нского: здание располагается в Москве, в пределах Садового и Бульварного колец, по адресу Старопанский пер., 2 / Биржевая пл., 1.

История 
Здание располагается на месте части Шеинова двора, крупной усадьбы, в 1620—1630-е гг. принадлежавшей М. Б. Шеину.
 Здание было построено в 1903 году по проекту архитектора Фёдора Шехтеля, являлось зданием банка братьев Рябушинских: Банкирский дом братьев Рябушинских и Главная контора Товарищества мануфактур П. М. Рябушинского с сыновьями (1903—1904, 1908).
 Здание было надстроено шестым этажом в 1911—1913 гг. по проекту архитектора А. В. Кузнецова.
 Затем, в 30-х годах XX века, достроили и 7-й этаж. 
 В 1929 — 1936 годах здесь размещался Госплан СССР.

Настоящее время 
В здании располагается Федеральная служба по труду и занятости.

Архитектура 

Угол Старопанского переулка и Биржевой площади занимает здание Банкирского Дома Братьев Рябушинских — это первая постройка Федора Шехтеля в стиле рационального модерна и первый «купеческий амбар», соединяющий в себе банк и торговый дом.

Здание практически лишено каких-либо украшений, за исключением скромной гирлянды над верхним этажом и плоских венков под ним: это несколько оживляет строгий фасад, почти всю плоскость которого занимают огромные окна. В результате, остаётся совсем немного места для междуэтажных перекрытий и горизонталей, облицованных глазурованным кирпичом.

В 1903 году архитектор Федор Шехтель перестроил для Рябушинских часть Шеинова подворья, стоящую на углу со Старопанским переулком: он сделал предельно простую композицию — стройные вертикальные устои, визуально поддерживают верхний этаж, прорезанный узкими окнами, завершенный карнизом и плоской крышей. Несмотря на преобладание прямых линий, углы здания мягко скруглены. Изящны тонкие лепные украшения: пересекающиеся кольца, медальоны с фигурками морских коньков, тяготеющие к графике «Мира искусства». Между вертикальными тягами фасада расположены окна, высота которых убывает кверху, — этот прием, обычно незаметный с первого взгляда, дополнительно монументализирует здание. Изящные надписи в межэтажных поперечных полосах дополнительно декорировали фасад.

Здание ещё дважды достраивали: сперва его испортила первая достройка в 1913 г. еще одного верхнего этажа архитектором А. В. Кузнецовым, которая зрительно утяжелила верх и исказила пропорции. Ну, а дальнейшая надстройка 30-х годов 20-го века окончательно исказила первоначальный замысел Шехтеля.

Интересные факты 
Когда здесь размещался Госплан СССР, некоторое время (в 1930—1934 годах) его руководителем был В. Куйбышев.

Примечания

Литература 
 
 «Москва: Архитектурный путеводитель» / И. Л. Бусева-Давыдова, М. В. Нащокина, М. И. Астафьева-Длугач. — М.: Стройиздат, 1997. — С. 40.

Ссылки 
 Панорама здания (от Яндекса)
 Банк Товарищества П.М.Рябушинского, Биржевая пл., д.1 // Это первый «купеческий амбар», соединяющий в себе банк и торговый дом. По этой же ссылке имеется фотогалерея здания (6 изображений различных: времени съёмки и степеней детализации).
 Фотоподборка Банк Товарищества П. М. Рябушинского.

Дореволюционные нежилые здания Москвы
Фёдор Шехтель
Здания и сооружения Старопанского переулка
Здания и сооружения, построенные в 1903 году в Москве